Ацо Алексов (Струмица, 3. новембар 1932 — Скопље, 13. јануар 2005) је био југословенски и македонски редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Кафане (ТВ филм)|| /
|-
| 1968. || Грдиот Нарцис (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Антица (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Крепост (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Балада за орканата (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Александра (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Шути и рогати (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1983. || Премиера (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Белото циганче (ТВ серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1992. || Словенски Орфеј (ТВ филм)|| /
|-
| 1992. || Сили во воздухот || /
|-
| 1993. || Бог да ги убие шпионите (ТВ филм)|| /
|-
| 1997. || Светлини и бои (ТВ филм)|| /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1975. || Волшебното самарче (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984. || Белото циганче (ТВ серија) || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Последњи колосек || /
|-
| 1957. || Мали човек || /
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Капетан Леши || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1997. || Во светот на бајките || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2005.
Македонски редитељи
Југословенски редитељи
Македонски сценаристи
Југословенски сценаристи
Македонски глумци
Југословенски глумци
Струмичани